Грицко́ () — русская и словацкая фамилия.

Известные носители:
 Грицко, Геннадий Игнатьевич (1930—2022) — советский и российский учёный, член-корреспондент АН СССР и РАН.
 Грицко, Михаил Васильевич (род. 1948) — советский и российский офицер-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Грицко, Петер (род. 1981) — словацкий футболист.